Agios Konstantinos steht für:

Orte in Griechenland:
 Agios Konstantinos (Inseln), im Regionalbezirk Inseln, Region Attika
 Agios Konstantinos (Lavreotiki), im Regionalbezirk Ostattika, Region Attika
 Agios Konstantinos (Oropos), im Regionalbezirk Ostattika, Region Attika
 Agios Konstantinos (Westattika), im Regionalbezirk Westattika, Region Attika
 Agios Konstantinos (Arta), im Regionalbezirk Arta, Region Epirus
 Agios Konstantinos (Lasithi), im Regionalbezirk Lasithi, Region Kreta
 Agios Konstantinos (Rethymno), im Regionalbezirk Rethymno, Region Kreta
 Agios Konstantinos (Fthiotida), im Regionalbezirk Fthiotida, Region Mittelgriechenland
 Agios Konstantinos (Fokida), im Regionalbezirk Fokida, Region Mittelgriechenland
 Agios Konstantinos (Samos), im Regionalbezirk Samos, Region Nördliche Ägäis
 Agios Konstantinos (Arkadien), im Regionalbezirk Arkadien, Region Peloponnes
 Agios Konstantinos (Monemvasia), im Regionalbezirk Lakonien, Region Peloponnes
 Agios Konstantinos (Sparta), im Regionalbezirk Lakonien, Region Peloponnes
 Agios Konstantinos (Messenien), im Regionalbezirk Messenien, Region Peloponnes
 Agios Konstantinos (Larisa), im Regionalbezirk Larisa, Region Thessalien
 Agios Konstantinos (Trikala), im Regionalbezirk Trikala, Region Thessalien
 Agios Konstantinos (Aigialeia), im Regionalbezirk Achaia, Region Westgriechenland
 Agios Konstantinos (Dytiki Achaia), im Regionalbezirk Achaia, Region Westgriechenland
 Agios Konstantinos (Ätolien-Akarnanien), im Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien, Region Westgriechenland

Orte in Zypern:
 Agios Konstantinos (Zypern), im Bezirk Limassol